Miejscowości w USA:
 Voorhees – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Somerset
Gminy w USA:
 Voorhees (ang. Voorhees Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Stevens
 Voorhees (ang. Voorhees Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Camden